Jorge Reyes – attore messicano
 Jorge Reyes – attore venezuelano
 Jorge Reyes – calciatore messicano
 Jorge Reyes – calciatore peruviano
 Jorge Reyes – calciatore statunitense
 Jorge Reyes – musicista messicano
 Jorge Reyes – scrittore cubano
 Jorge Reyes – giocatore di baseball messicano
 Jorge D. Reyes – medico statunitense
 Jorge Reyes Aguilar – pattinatore cileno

Pagine correlate 
Reyes